Second Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Second Baptist Church (Indiana), ID-Nr. 95001108
 Second Baptist Church (Iowa), ID-Nr. 99001223
 Second Baptist Church (Kalifornien), ID-Nr. 09000151
 Second Baptist Church (Boone County, Missouri), ID-Nr. 80002313
 Second Baptist Church (Newton County, Missouri), ID-Nr. 95001495
 Second Baptist Church (New York), ID-Nr. 72000836
 Second Baptist Church (Champaign County, Ohio), ID-Nr. 85001891
 Second Baptist Church (Erie County, Ohio), ID-Nr. 02000061